Carroll Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carroll Township (Arkansas)
 Carroll Township (Illinois)
 Carroll Township (O’Brien County, Iowa)
 Carroll Township (Tama County, Iowa)
 Carroll Township (Platte County, Missouri)
 Carroll Township (Reynolds County, Missouri)
 Carroll Township (Texas County, Missouri)
 Carroll Township (North Dakota)
 Carroll Township (Ohio)
 Carroll Township (Perry County, Pennsylvania)
 Carroll Township (Washington County, Pennsylvania)
 Carroll Township (York County, Pennsylvania)
 Carroll Township (South Dakota)